Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2008 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Arnaud Clément und Michaël Llodra. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Kevin Ullyett gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, welches Nestor und Zimonjić in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Nestor hatte jedoch bereits andere Grand-Slam-Turniere mit anderen Partnern gewonnen.

Qualifikation 
Die Qualifikation des Herrendoppels der Wimbledon Championships 2008 fand vom 21. bis 23. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Folgende Team hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2008 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel 2008

Herrendoppel
2008